Název Čáp nebo čáp má více významů:

zoologie
 čáp – rody ptáků z čeledi čápovitých
 Ciconia
 čáp bílý – Ciconia ciconia
 čáp černý – Ciconia nigra
 Jabiru
 čáp jabiru – Jabiru mycteria
 Ephippiorhynchus
 čáp černokrký – Ephippiorhynchus asiaticus
 čáp sedlatý – Ephippiorhynchus senegalensis

příjmení osob
 viz Čáp (příjmení)

geografie
 Čáp (Adršpašsko-teplické skály) (785 m) – vrchol v Adršpašsko-teplických skalách
 Rozhledna na vrchu Čáp – rozhledna stojící na vrchu Čáp (785 m)
 Čap (též Čáp) – kopec poblíž Dubé v okrese Česká Lípa

kultura
 Ať přiletí čáp, královno! – český pohádkový televizní film z roku 1987
 dětská říkanka: Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku.

jiný význam
 K-65 Čáp (původně Fieseler Fi 156 Storch) – české zemědělské letadlo, původně německý pozorovací letoun, ve Francii také vyráběn jako Morane Saulnier MS-500 Criquet (Kobylka)

Podobné názvy 
 čap (vybavení rybníku)

Externí odkazy